Grąbczewo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Grąbczewo, village de la voïvodie de Mazovie
 Grąbczewo, village de la voïvodie de Poméranie occidentale